Сухорабовка () — село,
Сухорабовский сельский совет,
Решетиловский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5324285001. Население по переписи 2001 года составляло 996 человек.

Является административным центром Сухорабовского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Березняки и
Подок.

В центральном государственном историческом архиве Украине в городе Киеве имеется исповедная ведомость за 1741 год

Географическое положение 
Село Сухорабовка находится на левом берегу реки Псёл,
выше по течению на расстоянии в 4 км расположено село Каленики,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Березняки.
Местность вокруг села частично заболочена.

Экономика 
 Санаторий «Рассвет» (дети 5—16 лет).
 «Сухорабовское», ЧП.
 «НИБУЛОН», ООО.
 Сухорабовская ГЭС.
 Аграрник LTD ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Амбулатория.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Персоналии 
 Карейша, Сергей Демьянович — русский инженер-путеец, крупный учёный. Родился в селе Сухорабовка.

Примечания